

Geografia
 Ghiacciaio Delius – ghiacciaio dell'Antartide

Persone
 Friedrich Christian Delius – scrittore e poeta tedesco
 Frederick Delius – compositore inglese